«Полицейский» ( — «Коп») — американский художественный фильм 1988 года режиссёра и сценариста  по роману Джеймса Эллроя «Кровавая луна» (). В главных ролях — Джеймс Вудс, Лесли Энн Уоррен и Чарльз Дёрнинг.

Сюжет 
В департамент полиции Лос-Анджелеса поступает анонимное сообщение об убийстве. Приехав по указанному адресу, полицейский Ллойд Хопкинс обнаруживает зверски изуродованный труп молодой женщины. В расследовании всплывает имя феминистки Кэтлин. Она ничего не знает о произошедшем убийстве, но в день преступления ей приходят цветы и стихи от неизвестного поклонника.

В ролях 
 Джеймс Вудс — Ллойд Хопкинс
 Лесли Энн Уоррен — Кэтлин Маккарти
 Чарльз Дёрнинг — Датч Пельц
 Чарлз Хэйд — Делберт «Уитни» Хейнс
 Рэймонд Бэрри — капитан Фрэд Гаффни
 Рэнди Брукс — Джоан Прэтт
 Стивен Ламберт — Бобби Франко
 Кристофер Уинн — Джек Гиббс
 Джен Макгилл — Джен Хопкинс
 Викки Уоучоуп — Пенни Хопкинс

Отзывы 
Кинокритик Сергей Кудрявцев в своей книге «3500кинорецензий» пишет о фильме:
Актёр Джеймс Вудс (он же — и сопродюсер) пытается преодолеть расхожую схему типичной полицейской ленты о раскрытии преступлений, совершённых на сексуальной почве, и всё-таки обеспечить своего героя запоминающимся характером, сделать его живым человеком, со слабостями и недостатками, но, тем не менее, привлекательным для зрителей.

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Полицейский»  на сайте Роджера Эберта
 Рецензия на сайте Film.ru

Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Экранизации произведений Джеймса Эллроя
Фильмы о серийных убийцах
Фильмы о полицейских
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1988 года